Bischofsweg steht für:

 Bischofsweg (Köln), eine Straße in Köln, Nordrhein-Westfalen
 Bischofsweg (Meißen–Stolpen), eine Altstraße zwischen Meißen und Stolpen, Sachsen
 Bischofsweg (Radebeul), eine Straße mit Kulturdenkmalen in Radebeul, Sachsen, siehe Liste der Straßen und Plätze in Radebeul-Zitzschewig